L'acide éléostéarique est un acide gras polyinsaturé possédant un système conjugué de trois doubles liaisons ; il peut désigner l'un des diastéréoisomères suivants, de formule  :
 l'acide alpha-éléostéarique cis-9, trans-11, trans-13 18:3 n-5,
 l'acide bêta-éléostéarique trans-9, trans-11, trans-13 18:3 n-5,
 plus rarement l'acide punicique cis-9, trans-11, cis-13 18:3 n-5.

Tous sont également isomères de l'acide alpha-linolénique et de l'acide gamma-linolénique, mais ces derniers ne possèdent pas de système de doubles liaisons conjuguées, car les trois doubles liaisons y sont séparées par des groupes méthylène .

Voir aussi 

 Acide octadécatriénoïque

Eleostearique